Шёпп (нем. Schöpp) — фамилия.

Известные носители:

 Шёпп, Андреа (род. 1965) — немецкая кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Шёпп, Райнер (род. 1958) — немецкая кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Шёпп, Элинор — немецкая кёрлингистка.